Порецкое — село в составе Спешнёвского сельского поселения Кузоватовского района Ульяновской области.

География 
Находится у реки Свияга на расстоянии примерно 32 километра по прямой на северо-северо-восток от районного центра — посёлка Кузоватово.

История 
В 1913 году в селе было учтено дворов 158, жителей 733, церковь и школа. В поздний советский период работал колхоз «Путь Ильича».

Население 
Население составляло 217 человек в 2002 году (94 % русские), 117 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Кузоватовского района